Municipio de Indiana puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Indiana (condado de Marion, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Indiana (condado de Graham, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Graham.
 Municipio de Indiana (condado de Lincoln, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Indiana (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.